Miejscowości w USA:
 Gratz – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Owen
 Gratz – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin